Japans demografi behandlar den japanska befolkningssammansättningen.

Det bor 126 451 398 människor i Japan (2017). Invånarantalet har sjunkit under flera år, eftersom antalet födda har minskat en längre tid. Invånarantalet uppskattas till 88 miljoner år 2065 och endast 51 miljoner år 2115. Antalet åldringar har däremot ökat. 12,84% av befolkningen är under 14 år gamla, 9,64% 15-24 år, 37,55% 25-54 år, 12,15% 55-64 år och 27,87% är över 65 år gamla. Det räknas att redan år 2065 är 38% av befolkningen över 65 år gamla. År 2017 finns det 67 824 människor som är över hundra år gamla och det här är det högsta antalet i världen.

Största delen av befolkningen är etniska japaner (98,5% av befolkningen). Där bor även koreaner (0,5% av befolkningen)  och kineser (0,4% av befolkningen).  De flesta i Japan talar japanska som modersmål. Några talar även ryūkyū, men man vet inte exakt hur många talare det finns. 230 000 brasilianer med japansk bakgrund flyttade till Japan på 1990-talet för att jobba i industrin, men några har redan flyttat tillbaka till Brasilien. Därför finns det många som talar brasiliansk portugisiska i Japan. Ursprungsfolket Ainu lever på öarna Hokkaido samt de ryska öarna Sachalin och Kurilerna. De talar språket som också heter ainu. Burakumin är en social minoritet i Japan, men inte en skilt etnisk grupp.

De populäraste religionerna är shinto (79,2% av befolkningen) och buddhism (66,8% av befolkningen), eftersom många bekänner sig till båda dessa religioner. Kristendomens del är 1,5 % av befolkningen.

Medellivslängden är 85,3 år för hela befolkningen, 81,9 år för män och 88,8 år för kvinnor. Spädbarnsdödligheten är två döda per 1000 nyfödda, vilket är den näst lägsta i världen (endast efter Monaco).

94,3% av befolkningen bor i städer. De största stadsområdena är Tokyo med 38 miljoner invånare, Osaka-Kobe 20,2 miljoner invånare, Nagoya 9,4 miljoner, Kitakyushu-Fukuoka 5,5 miljoner invånare, Shizuoka-Hamamatsu 3,3 miljoner invånare och Sapporo 2,5 miljoner invånare. Alla områden med hög befolkningstäthet ligger längs kusten och en tredjedel av befolkningen bor omkring Tokyo i Kanto-regionen.

Befolkningsstatistik
Befolkningsstatistik avser åren 1899–2020.

Summerad fruktsamhet

Jappans summerade fruktsamhet var 1,41 år 2012, vilket var en ökning från 1,32 åren 2001–2005. Som högst var den summerade fruktsamhet i Okinawa, 1,9 och som minst i Tokyo, 1,09.

Se även 
 Japans koreanska minoritet

Referenser

Externa länkar 

 Japan’s demographic sweet spot 

Japans samhälle
Asiens demografi